Osoby o tym nazwisku:
 Beda Paluzzi – rzymskokatolicki duchowny
 Luciana Paluzzi – włoska aktorka